Kaiser Franz steht für:

Monarchen:
 Franz I. Stephan (HRR) (1708–1765), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 Franz II. (HRR) (1768–1835), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und als Franz I. Kaiser von Österreich

Spitznamen:
 Franz Beckenbauer (* 1945), ehemaliger deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Franz Klammer (* 1953), ehemaliger österreichischer Skirennläufer